Sergei Woronow (russ. Сергей Воронов) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Abramowitsch Woronow (1866–1951), französischer Chirurg russischer Herkunft, siehe Serge Voronoff 
 Sergei Jewgenjewitsch Woronow (* 1987), russischer Eiskunstläufer